Moračnik – nome croato dell'isola di Morasnig, nella regione raguseo-narentana
Moračnik – isola situata nel lago di Scutari (Antivari, Montenegro)